Тама́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Таманская улица — улица в Анапе Краснодарского края
 Таманская улица — улица в Астрахани
 Таманская улица — улица в селе Борисовка Краснодарского края
 Таманская улица — улица в Волгограде
 В Геленджике Краснодарского края:
 Таманская улица
 Таманская улица (село Возрождение)
 Таманская улица (село Пшада)
 Таманская улица (посёлок Светлый)
 Таманская улица — улица в Грозном
 Таманская улица — улица в Иркутске
 Таманская улица — улица в Краснодаре
 Таманская улица — улица в селе Левокумском Левокумского района Ставропольского края
 Таманская улица — улица на хуторе Могукоровском Крымского района Краснодарского края
 Таманская улица — улица в Москве
 Таманская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Таманская улица — улица в Новосибирске
 Таманская улица — улица в Перми
 Таманская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Таманская улица — улица в Ставрополе
 Таманская улица — улица в станице Старой Станице Армавира Краснодарского края
 Таманская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
Таманская улица — улица в Темрюке Краснодарского края
 Таманская улица — улица в Уфе

Украина 

 Таманская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Таманская улица — улица в Днепродзержинске Днепропетровской области
 Таманская улица — улица в Днепропетровске
 Таманская улица — улица в Донецке, бывший Таманский проспект
 Таманская улица — улица в Запорожье
 Таманская улица — улица в Керчи автономной республики Крым
 Таманская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Таманская улица — улица в Львове
 В Макеевке Донецкой области:
 Таманская улица (Горняцкий район)
 Таманская улица (Червоногвардейский район)
 Таманская улица — улица в Севастополе
 Таманская улица — улица в Симферополе
 Таманская улица — улица в Черновцах

См. также 
 Таманский переулок
 Таманский